Мукомела — українське прізвище. Жіноча форма — Мукомела.

Відомі носії 
 Мукомела Олександр Гнатович (1941—2009) — український журналіст, історик, доцент, кандидат філологічних наук, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародної журналістики Інституту журналістики Київського національного університету, декан Інституту Масової комунікації при КНУ ім. Т. Шевченка.
 Мукомела Роман Ігорович (1988—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки